Rara avis ou Rara-Avis peut faire référence à :
 Rara avis, nouvelle d'Anton Tchekhov.
 Rara-Avis, goélette à trois mâts française.